Delly ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel III. Delly (1927–2014), irakischer Kardinal und Patriarch von Babylon der chaldäisch-katholischen Kirche
 Rózsi Delly (1912–2000), ungarische Opernsängerin (Sopran)

Delly steht für:
 Delly (Pseudonym), Pseudonym der französischen Geschwister Marie Petitjean de La Rosière und Frédéric

Siehe auch:
 Dely
 Delli